Села:
 Понятівка — Одеська область, Роздільнянський район
 Понятівка — Херсонська область, Херсонський район (до 2020 року — Білозерський район)